Алексе́евка — деревня Каверинского сельсовета Добринского района Липецкой области.

История 
До 1923 года входила в состав Бобровского уезда Воронежской губернии, затем до 1928 года в состав Усманского уезда Воронежской губернии, с 1928 года по 1938 год — село Добринского района, в 1938—1954 годах — Талицкого района Воронежской области, а с 1954 года входит в состав Добринского района Липецкой области.

В начале XIX века упоминается как сельцо владельческое. В 1859 году в сельце насчитывалось 34 двора с 425 жителями. В сельце находились конный и овчарный завод.

Владельцем был Михаил Павлович Филиппов.

В 1867 году отец будущего писателя А. И. Эртеля Иван Людвигович Эртель занял должность управляющего, куда взял с собою и сына, чтобы приучить его к хозяйству. Здесь Эртель прожил до 1873 года.

В эти годы он, по собственному признанию, прошёл «школу жизни». Эртель хорошо узнал жизнь простого народа. «Я, — писал Эртель, — был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне, „на улице“, на посиделках, на свадьбах, — везде, где собирался молодой деревенский народ. Я был в их глазах „Шаша“ и „Сашка“, но отнюдь не сын управителя и не Ал. Ив-ч. У меня были особенные друзья между деревенскими парнями...» 1 

Около села находится памятник археологии — курганная группа из четырёх насыпей.

Население

Известные уроженцы 
Варва́ра Григо́рьевна Пищу́лина (Казарина) — депутат Верховного Совета РСФСР II-го созыва (1947—1951) и III-го созыва (1951—1955).

Объекты культурного значения 

Ансамбль усадьбы Филипповых, где провел детские годы писатель А. И. Эртель (XIX век):
 дом усадебный
 хозяйственное строение
 парк
 сад

Примечания

Литература 
 Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. — СПб.,1865.
 

Населённые пункты Добринского района